Фред Ти Хант Мемориал Эворд () — награда, ежегодно вручаемая Американской хоккейной лигой игроку(ам) лучше других иллюстрирующему спортивное мастерство, решимость и преданность хоккею. Обладатель трофея определяется с помощью голосования игроков лиги и представителей прессы.

Награда названа в честь Фреда Ти Ханта, бывшего игрока, генерального менеджера и владельца «Баффало Бизонс», выигравшего шесть Кубков Колдера за свою карьеру. Трофей был пожертвован лиге клубом НХЛ «Баффало Сейбрз».

Обладатели

Примечания

Ссылки
Официальный вэб-сайт AHL
Зал славы AHL
Статистика на Internet Hockey Database